Les caractéristiques mécaniques des sols peuvent être séparées en deux catégories : 
on parle des caractéristiques mécaniques de compressibilité des sols d'une part, et des caractéristiques mécaniques de cisaillement des sols d'autre part.

Les caractéristiques mécaniques de compressibilité vont servir dans le calcul des ouvrages à déterminer les déformations du sol, c'est-à-dire généralement les tassements, qu'ils se produisent à long terme ou à court terme.

Les caractéristiques mécaniques de  vont servir pour leur part à déterminer la résistance (au sens large du terme) du sol aux sollicitations qui lui sont appliquées.

Notes et références 

Géotechnique